Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Serie American Housewife, sortiert nach der Produktionsreihenfolge. Die Fernsehserie umfasst fünf Staffeln mit 103 Folgen.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Weblinks 
 Episodenliste bei Fernsehserien.de
Episodenliste